Пижанка — топоним и гидроним.

НП в России:
 Пижанка — посёлок городского типа в Кировский области.
 Старая Пижанка — деревня в Марий Эл.

Реки в России:
 Пижанка — в Кировской области, приток р. Вятка.
 Пижанка — в Кировской области, приток р. Иж.
 Пижанка — в Республике Марий Эл и незначительный отрезок в Кировской области, приток р. Ошла.
 Пижанка — в Кировской области, приток р. Пижма.